Метальний заряд

Піротехніка 
 Заряд вибухової речовини
 Котловий заряд
 Граничний заряд
 Лінійний заряд
 Похилі заряди
 Свердловинний заряд
 Шпуровий заряд

Фізика 
 Заряд — фізичний термін
 Баріонний заряд
 Гіперзаряд
 Гравітаційний заряд
 Електричний заряд
 Кольоровий заряд
 Лептонний заряд
 Магнітний заряд
 Частковий заряд
 Ядерний заряд

Математика 
 Заряд — термін теорії міри